Henri Wallon pode se referir a:
 Henri-Alexandre Wallon (1812-1904), historiador e político francês, avô de:
 Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879-1962), psicólogo e político francês.

Desambiguação